O Desafio Internacional de Tênis de 1919 foi a 14ª edição da competição que mais tarde passaria a se chamar Copa Davis. Entre 1915 e 1918, o desafio não realizou-se em função da Primeira Guerra Mundial. A Austrália defendeu seu título frente ao Reino Unido, no Double Bay Grounds, Sydney, na Austrália.

Disputas

Grupo Mundial

Desafio Final

Fonte
  Página oficial da Davis Cup

1919
1919 no desporto